

Sigle 
Centro Cristiano Democratico – partito politico italiano
Charge Coupled Device – rivelatore di luce elettronico CCD
Colony Collapse Disorder – sindrome dello spopolamento degli alveari
Central composite design – strumento per lo studio delle superfici di risposta in statistica

Astronomia 
 15000 CCD – asteroide della fascia principale

Codici 
 CCD – codice aeroportuale IATA del Century City Heliport di Los Angeles (Stati Uniti d'America)
 ccd – codice ISO 639-3 della lingua cafunda creola